Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 8-as jelzésű menetrend szerinti metróvonalak:

 U8-as metróvonal (Berlin)

Kalinyinyszko–Szolnecevszkaja (8-as és 8A metró)

 U8-as metróvonal (München)

 8-as metró (Párizs)

 8-as metró (Peking)

 8-as metró (Szöul)